Die United States Navy taufte vier Schiffe auf den Namen USS Hull, nach Commodore Isaac Hull (1773–1843).

USS Hull (DD-7), ein Zerstörer der Bainbridge-Klasse
USS Hull (DD-330), ein Zerstörer der Clemson-Klasse
USS Hull (DD-350), ein Zerstörer der Farragut-Klasse
USS Hull (DD-945), ein Zerstörer der Forrest-Sherman-Klasse

Ebenfalls nach Hull wurde die USS Commodore Hull benannt.

Hull